Ирина Викторовна Денежкина (род. 31 октября 1981, Свердловск) — российский прозаик и сценарист.

Биография 
Родилась 31 октября 1981 года в г. Свердловске в семье юрисконсульта Средне-Уральского книжного издательства. Окончила среднюю школу № 65.

В 1997 году поступила на факультет журналистики Уральского государственного университета имени А. М. Горького (УрГУ). Окончила УрГУ в 2003 году.

По её собственным словам писать начала рано, ещё в школе переписывала для друзей сериал «Элен и ребята» в «чернушном стиле» . Потом начала писать рассказы «для себя», стала давать их читать друзьям, которые порекомендовали ей поместить их в Интернете. Дебютировала под псевдонимом «Сестра Нигера», размещая свои рассказы на сайте Проза.ру.

Мне казалось, — вспоминает она сейчас, — что очень мало литературы, которую я сама люблю читать — про молодежь. Про тетек и дядек мне читать неинтересно. Когда в 40 лет идут какие-то женские метания от одного грузчика к другому слесарю — это меня не очень привлекает… А молодежь — она такая… молодая, стройная, высокая, веселая, красивая!

В 2002 году рассказы и рукописи 20-летней Ирины Денежкиной были номинированы кинокритиком Станиславом Зельвенским на премию «Национальный бестселлер», попали в шорт-лист премии, и за них проголосовали члены Малого жюри Ирина Хакамада и Сергей Шнуров (2002). С перевесом в один голос в конкурсе победил Александр Проханов с романом «Господин Гексоген».

В 2002 году издательство «Лимбус-пресс» выпустило сборник рассказов Ирины Денежкиной «Дай мне!». После чего о ней заговорили как о «надежде современной литературы».

При внешности фотомодели… это самая юная и успешная писательница нового поколения, поколения «пепси, пейджер, MTV».

Права на издание сборника приобретены издательствами «Random House» и «Simon & Schuster». Книга «Дай мне!» издана в переводах в Великобритании, Германии, Голландии, Италии, Литве, Польше, США. Её издание на английском языке отмечено премией Independent Foreign Fiction Prize, присуждаемой газетой «Индепендент».

В 2011 году И. Денежкина переехала в Москву и стала работать сценаристом для канала ТНТ. Совместно с Семёном Слепаковым написала сценарий сериала «Озабоченные, или Любовь зла».

Библиография 
 1998 — Дай мне!: Повести и рассказы / Послесл. И. Савченковой. СПб.: Лимбус Пресс.
 2003 — Ирэн и ребята: Антология прозы двадцатилетних, составленная Ириной Денежкиной. СПб.—М.: Лимбус-Пресс, ISBN 5-8370-0075-5
 2005 — Герои моего времени: Перезагрузка. СПб.: Нева.
 2011 — Москва Нуар. Город исковерканных утопий. Год издания: 2010, ISBN: 9785699443925.

Фильмография (сценарист) 
 2015 — Озабоченные, или Любовь зла (совместно с Семёном Слепаковым, режиссёр Борис Хлебников).

Премии 
 2002 — Номинант премии «Национальный бестселлер» (Роман Song for lovers).
 2005 — Премия «Индепендент» за переводную прозу.
 2008 — Лауреат .

Семья 
 Сын — Василий (род. 2006)
 Дочь — Ярослава (род. 2010)

Примечания

Ссылки 
 Гость в студии. Субботнее интервью. Ирина Денежкина. // Радио Свобода, 7 декабря 2003 года.
 Уральская писательница Ирина Денежкина: «Слепаков перевез меня в Москву»  // Комсомольская правда, Екатеринбург, 6 ноября 2015 года.
 Станислав Секретов. Несбывшиеся. После молодости.  // Вопросы литературы. 12 июня 2020 года.

Сценаристы России
Сценаристы XXI века
Выпускники Уральского государственного университета